Medusa puede hacer referencia a:

Mitología griega
 Medusa, una de las gorgonas que convertía a los hombres en piedra;

Biología
 Medusa, animal marino perteneciente al filo Cnidaria;

Cultura
 Cabeza de Medusa, cuadro de Caravaggio;
Medusa (Bernini), busto de Bernini
 Medusa, personaje de Marvel Comics.
Medusa, personaje de DC Comics.
 Medusa, EP de debut del grupo granadino Los Planetas;
Medusa, segundo álbum de estudio de la cantante Annie Lennox;

Varios
 (149) Medusa, asteroide;
 Medusa (Nueva York), lugar designado por el censo en el condado de Albany en Nueva York, Estados Unidos;
 Operación Medusa, una ofensiva militar en Afganistán en 2006;
 Medusa de Titulcia, una pátera antigua;
 Medúsa, grupo artístico de Islandia.

Enlaces externos